Russy (Calvados)
 Russy (Friburgo)
 Russy-Bémont